Ruivaca é o noem comum dado a diversas espécies de peixe:

 Achondrostoma oligolepis
 Alburnus alburnus
 Iberochondrostoma lemmingii
 Tropidophoxinellus alburnoides